Чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин 1971/1972  — XXXIX чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин, проходивший с ноября 1971 года по апрель 1972 года.

Участники 
В Высшей лиге чемпионата СССР по баскетболу среди мужчин в сезоне 1971/1972 года принимали участие 10 команд: московские ЦСКА и «Динамо», ленинградский «Спартак», каунасский «Жальгирис», киевские «Строитель» и СКА, тартуский «Калев», тбилисские «Динамо» и ГПИ и вильнюсская «Статиба».

Составы команд 
ЦСКА (Москва) В.Андреев, В.Архипов, А.Бедров, С.Белов, В.Викторов, Н.Гильгнер, И.Голубев, В.Гомельский, И.Едешко, А.Жармухамедов, В.Иллюк, В.Капранов, Е.Коваленко, Н.Ковыркин, Н.Крючков, А.Кульков, В.Милосердов, А.Морозов, В.Петраков, Б.Субботин, С.Ястребов. Тренер – Александр Гомельский.

Спартак (Ленинград) В.Арзамасков, А.Белов, А.Большаков, В.Бородин, В.Буслейко, И.Быков, Е.Волчков, И.Дворный, Л.Иванов, В.Кривощёков, А.Кулаков, А.Макеев, Б.Потанин, А.Разбитной, Ю.Рогачёв, И.Рожин, И.Сталоверов, В.Фёдоров, Ю.Штукин, А.Юмашев, В.Яковлев. Тренер – Владимир Кондрашин.

Жальгирис (Каунас) М.Арлаускас, Г.Будникас, Ш.Вайнаускас, Э.Василяускас, Р.Вензбергас, Л.Венцловас, Г.Гедрайтис, И.Гидайтис, Л.Жукайтис, А.Жукаускас, Э.Кубилюнас, А.Линкявичус, В.Масальскис, В.Масюлис, М.Мисюнас, С.Паткаускас, М.Паулаускас, К.Петронайтис, Р.Ряука, В.Сарпалюс, А.Сцинскас, В.Урба, Э.Хакас, А.Шидлаускас, И.Юркшайтис. Тренер – Витаутас Бимба.

Динамо (Москва) А.Авраамов, А.Агапеев, В.Анненков, А.Блик, А.Болошев, Г.Вольнов, А.Гончаров, Д.Донской, В.Зельдин, Ю.Королёв, В.Лебедев, А.Левиков, А.Сидякин, В.Соколов, А.Сологуб, М.Сухов, И.Толстуха, В.Федоринов, А.Харченков, В.Цинман, П.Щелкунов. Тренер – Евгений Гомельский.

Строитель (Киев) В.Гладун, В.Данилов, В.Детюк, А.Доценко, С.Заброда, Ю.Зазимко, А.Здрак, С.Коваленко, С.Копычко, М.Литовка, П.Лушненко, В.Мартынов, А.Медведь, С.Опарин, Н.Погуляй, А.Поливода, Р.Рыжик, В.Смольяков, А.Таковенко, А.Титов, Вяч.Шаблинский. Тренер – Владимир Шаблинский.

Калев (Тарту) А.Адер, А.Бросман, Ю.Варул, К.Ильвес, П.Кокк, Х.Корцпярн, А.Крикун, Я.Ласс, Я.Лентсиус, Я.Лея, А.Лилль, Х.Лилль, Я.Липсо, М.Метсалу, А.Метсар, Я.Орав, Э.Парбо, Р.Покла, Т.Рандала, Я.Салуметс, А.Таммисте, М.Тикс, В.Тилгор, П.Томсон, В.Филатов. Тренер – Хейно Креевальд.

Динамо (Тбилиси) Т.Барамидзе, Б.Болквадзе, А.Васютинский, Г.Гургенидзе, В.Джгереная, М.Джинджикашвили, Ш.Иакашвили, С.Ишхнели, М.Коркия, Н.Коркия, В.Кутателадзе, Д.Лежава, С.Магалашвили, Д.Магалтадзе, Н.Маркоишвили, А.Нанадзе, И.Нариманидзе, Т.Пицхелаури, З.Саканделидзе, А.Салакая, А.Схиерели, В.Угрехелидзе, Н.Чейшвили, Т.Чихладзе. Тренер – Отар Коркия.

ГПИ (Тбилиси) В.Алтабаев, Д.Амишкашвили, Г.Арутюнов, А.Асатиани, Г.Бичиашвили, Т.Буиглишвили, А.Гибрадзе, А.Глурджидзе, Г.Джугели, Ю.Дзидзигури, Н.Касрадзе, Г.Киласония, И.Лежава, Т.Маграквелидзе, Э.Майсурадзе, Л.Осия, Н.Пирцхалаишвили, Ю.Пулавский, З.Сулава, Г.Цкитишвили, Л.Чхиквадзе. Тренер – Михаил Кекелидзе.

СКА (Киев) В.Басс, А.Вяткин, В.Гришко, А.Гузачев, А.Гусев, Б.Дербенцев, Ю.Егоров, В.Жилик, Г.Каржин, Р.Нестеров, А.Николаев, В.Новиков, В.Окипняк, В.Салухин, Н.Сушак, Н.Таневский, В.Уваров, Е.Филозоф, З.Хромаев, Г.Чечуро, А.Чугунов, В.Шавкун, Е.Шутов. Тренер – Александр Леонов.

Статиба (Вильнюс) В.Балтушка, Р.Бишлис, С.Василяускас, Р.Гирскис, В.Женайтис, Ю.Казюнас, Э.Кайрис, М.Карнишовас, В.Куджма, А.Лижайтис, Э.Лукаускас, О.Моисеенко, Э.Нармонтас, Г.Науикас, С.Начис, А.Неверов, Г.Петраускас, С.Пладис, Ю.Римкус, В.Таролис, А.Урбутис, Ю.Фёдоров, А.Чяпас, Р.Эндрияйтис, В.Юргутис. Тренер – Антанас Паулаускас.

Турнирная таблица

Итоговое положение

Высшая лига

Первая лига

Литература

Ссылки 
 Чемпионат СССР по баскетболу на сайте slamdunk.ru
 Чемпионат СССР по баскетболу 1971/1972 (турнирная таблица) на сайте спортивных протоколов
 Чемпионат СССР по баскетболу 1971/1972 (протоколы матчей) на сайте спортивных протоколов

1972 год в баскетболе
Чемпионаты СССР в 1972 году
Чемпионаты СССР в 1971 году